Сека — ця гра має різні назви і різновиди: сікка, січка тощо. Оригінальна назва — індійський покер. Вона з'явилась 1432 року.

Правила

Участь в грі 
Існують 2 різновиди гри: гра з одним джокером або гра з чотирма джокерами.

Для гри беруть колоду з 36 (32, 24, 21) карт: шістка, сімка, вісімка дев'ятка, десятка, валет, дама, король, туз, джокер. Як джокер виступає 6 пік або 6 треф. Так само в варіанті гри з 32, 24, 21 карткою, в ролі джокерів виступають сімки пік або треф.

Номінал карт і комбінації 
Туз — 11 очок, від короля до десятки — 10 очок. 6 пік є Джокером і замінює будь-яку карту за бажанням гравця. Кожному гравцеві роздається по три карти.

Найбільшими комбінаціями в цій грі є «Сьокі» — три карти одного достоїнства, найстарша — «сека» шісток (сімок у випадку з колодою в 32, 24, 21 карту) тобто «сека сек». Старшинство інших «сек» («сека» сімок, «сека» вісімок і т. д.) Вважається за зростанням.

Також в деяких випадках діє правило, що комбінація «чиста сека» будь-якої гідності (тобто «сека», що складається тільки з карт одного достоїнства, без Джокера) є старшою по відношенню до «брудної» «Секи» (тобто тієї, в якій присутні Дж) аналогічної вартості. Наприклад «сека», що складається з трьох В вважається вище «Сьокі», що складається з одного В і двох Дж . «Брудні» «Сьокі» карт одного достоїнства вважаються рівними, незалежно від того, скільки Дж в комбінації (комбінація В і два Дж дорівнює комбінації два В і один Дж).

Нижче «сек» стоять комбінації карт однієї масті — 32 (використовується Дж як другий Т, наприклад В треф, Т треф і Дж), 31, 30, 22 (комбінація з двох Т або Т і Дж — єдиний виняток з правила, що дві карти для створення комбінації повинні бути однієї масті, така комбінація називається «два чола»), 21, 20, 11, 10, 9, 8, 7.

Нижче перераховано комбінації

 Трійка (сека) (33) — три однакові карти. Старшинство трійок визначається гідністю, так три валета будуть старше трьох десяток. Старшою є сека з тузів, а найстарша (сека сек) є три шістки, вартість яких оцінюється в 36;

 Хлюст (від 21 до 32) — три карти однакової масті. Найстарший Т Дж 10 (32), наймолодший 6 7 8 (21);

 Два чола (22) — два туза. Перебиває молодший хлюст, але програє всім іншим хлюст;
 Дві однієї масті (від 13 до 21) — вважаються нижче двох тузів;
 Одна карта (від 7 до 11) — всі карти різних мастей.

Ставки і ходи 
Поставивши початкову ставку (сума початкових ставок всіх гравців називається «банк»), розмір якої оговорюється перед грою, і отримавши карти, гравці доставляють в «банк» певну суму (вона не може бути меншою за первісну ставку і, в разі якщо доставку перед гравцем робить інший гравець, суми доставки попереднього гравця) або пасують. Право першого доставити має гравець, що сидить за картковим столом першим по ліву руку від того, хто здає — далі по колу за годинниковою стрілкою. Можна домовитися про максимальну величину доставки (зазвичай трьох-п'ятикратний розмір початкової ставки або розмір «банку» в момент доставки). Сама суть гри — в торгівлі.

Гравець ставить певну суму, що дорівнює або перекриває початкову ставку (якщо він знаходиться першим ліворуч від того, хто здає) або суму, рівну або більшу, доставки попереднього гравця — у всіх інших випадках. Також будь-який гравець може відмовитися від подальшої торгівлі, сказавши «пас», тоді його ставка залишається в «банку» і її забирає той, хто виграв. Правилом хорошого тону вважається говорити «пас», коли до гравця доходить черга «доставляти», хоча правилами не забороняється пасувати і не при своєму «ході».

У найбільш «жорстких» варіантах «секи» (малопоширених), коли спасують всі й залишиться два гравці, один може сказати: «розкривати (за стільки-то)», при цьому він зобов'язаний поставити суму, поставлену попереднім гравцем. Потім обидва відкривають карти. Той, у кого більше очок, забирає кін. Якщо число очок однаково, оголошується «колотнеча», тобто остаточний «банк» залишається яким і був, а карти здаються заново між цими двома гравцями. При цьому інші гравці можуть теж брати участь у сварці, доставивши суму, рівну половині «банку». У сеці, як і в покері, поширений блеф, тобто ситуація, коли гравець з малими картами робить велику ставку з розрахунком на те, що всі інші відразу спасують. Потім він, не показуючи карт (за бажанням), може забрати всі ставки.

При грі з найбільш поширеними правилами, коли дозволяється «розкрити» (тобто подивитися карти супротивника — «розкритого» — за певну суму, яка дорівнює сумі доставки) будь-якого іншого учасника (незалежно від розташування за картковим столом) і будь-якої кількості граючих (то тобто не сказали «пас»), існують різні варіанти продовження гри: а) у гравця, який «розкривав» (тобто дивився карти іншого гравця), комбінація карт більше комбінації карт іншого гравця (карти якого дивилися). В такому випадку він говорить іншому гравцеві: «падай», і гравець, карти якого дивилися, зобов'язаний закінчити гру, скинувши карти як при «пас». Далі гра продовжується, наступний хід гравця за годинниковою стрілкою. Гравець, карти якого дивилися, має в цьому випадку право подивитися карти «розкриває», щоб переконатися у відсутності помилки.

б) у гравця, який «розкривав» (тобто дивився карти іншого гравця), комбінація карт дорівнює комбінації карт іншого гравця (карти якого дивилися). Тоді обидва гравці (той, хто «розкриває» і той, кого «розкривають») відкривають свої карти перед іншими гравцями. Якщо у інших гравців комбінації карт менше, вони «пасують» і оголошується «колотнеча» між цими двома гравцями. Якщо у кількох гравців комбінація карт більша, вони про це оголошують (кажуть «більше»), і між ними триває гра за колишніми правилами, а «розкриває» і «розкривати» пасують і вибувають з подальшої гри. У разі, якщо тільки у одного гравця комбінація більша — він забирає весь «банк»

в) у гравця, який «розкривав» (тобто дивився карти іншого гравця), комбінація карт менше комбінації карт іншого гравця (карти якого дивилися). Тоді він пасує, а гра триває за попередніми правилами.

Гравець зліва від того, хто роздає, може «затемнити», тобто поставити ставку і не дивитися свої карти, а інші гравці повинні доставити мінімум вдвічі більше його ставки.

Трінка 
«Трінка» («Тринька»), популярна в колишньому СРСР — гра, схожа на секу, в яку грають колодою в 36 або 24 (без картинок J, Q, K) карт.

Так само є деякі відмінності в правилах і в старшинстві карт.

Література

Примітки 

Картярські ігри
Статті з твердженнями без джерел більше 14 днів
Сторінки з неперевіреними перекладами
Азартні ігри